

Васильєво — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Васильєво — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Васильєво — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Васильєво — село, Кізнерський район, Удмуртія
 Васильєво — селище, Нюксенський район, Вологодська область